Микола Давиденко був чинним чемпіоном, але не зміг захистити свій титул, у чвертьфіналі поступившись Маратові Сафіну.

Несіяний Ігор Куніцин у фіналі переміг першого номера посіву Марата Сафіна з рахунком 7–6(8–6), 6–7(4–7), 6–3.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
Draw 
Qualifying draw 

2008
Кубок Кремля